

Российская империя

СССР 
Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года) в России падала в 1960-е годы, росла в 1972—1976 гг, снижалась с 1985 по 1990.

Российская Федерация 
В 1991—1993 младенческая смертность росла, составив в 1993 году 19,9 промилле, после этого начав медленно падать, составив в 1999 году 16,9 промилле.

В 2011 году младенческая смертность составила 7,3 промилле, самая высокая младенческая смертность отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе (12,9 промилле), самая низкая в Северо-Западном (5,4 промилле).
В связи с изменением методики расчёта в 2012 году младенческая смертность выросла. Самый низкий индекс младенческой смертности в России на протяжении последнего десятилетия был в Чувашии и составлял в 2015 году 3,3 промилле.

По заявлению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, показатель смертности среди младенцев в России в 2014 году составил 7,4 на тысячу родившихся против 8,2 — в 2013 году.
По результатам 2015 года уровень младенческой смертности снизился до 6,5.
В январе-июле 2016 показатель младенческой смерти упал до исторического минимума до 6,0 на 1 000 родившихся.
В 2017 году младенческая смертность в стране снова снизилась, достигнув рекордно низкого значения — 5,5 на 1 тыс.
В 2018 году младенческая смертность в РФ снизилась до 5,1 случая на 1 тыс. родившихся.

Примечания

Ссылки 
 Младенческая смертность по субъектам Российской Федерации, Росстат
 Показатели рождаемости, перинатальной, младенческой смертности и составляющих их компонентов в Российской Федерации до 2004 г. — А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий. СМЕРТНОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ — Серия «Социальная педиатрия» — М., Литтерра, 2006—280 страниц

 Кваша Е. Младенческая смертность в России Демоскоп Weekly № 21 — 22 21 мая — 3 июня 2001
 4.4. Младенческая смертность могла бы снижаться быстрее//Девятый ежегодный демографический доклад Население России 2001

Здравоохранение в России
Население России
социальная гигиена
Младенческая смертность